Конец света может означать:
 Конец света — распространённый фразеологизм, означающий прекращение существования всех людей, цивилизаций, всего человечества, всей жизни, Земли или даже Вселенной целиком.
 Конец света (2012) — комплекс мнений, согласно которым календарь майя предсказал глобальный катаклизм или фундаментальную трансформацию мира на 21 (или 23) декабря 2012 года.

Кинематограф 
 «Конец света» () — американский фантастический фильм 1959 года режиссёра Стэнли Крамера.
 «Конец света» — советский антирелигиозный комедийный фильм 1962 года.
 «Конец света» — 12 серия 1 сезона американского телесериала «Кошмары Фредди».
 «Конец света с последующим симпозиумом» — советский телефильм 1986 года режиссёра Татьяны Лиозновой по одноимённой пьесе Артура Копита.
 «Когда наступит конец света» () — фантастический фильм 1991 года режиссёра Вима Вендерса. Совместное производство Германии, Франции и Австралии.
 «Чернокнижник 2: Конец света» () — американский фильм ужасов 1993 года режиссёра Энтони Хикокса.
 «Конец света» () — американский фантастический фильм 1999 года режиссёра Питера Хаймса.
 «Конец света (Доктор Кто)» () — 2 серия 1 сезона британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто» 2005 года.
 «Конец света (фильм, 2005)» () — фильм BBC, моделирующий несколько вариантов глобальных катастроф.
 «Конец света (фильм, 2006)» — российский фильм-мелодрама 2006 года режиссёра Дмитрия Дьяченко.
 «Конец света (фильм, 2008)» () — американский фильм-катастрофа 2008 года режиссёра Пола Зиллера.
 «Конец света (фильм, 2012)» () — испанский фильм 2012 года режиссёра Хорхе Торрегросса.
 «Конец света (фильм, 2013)» () — комедийный фильм Эвана Голдберга и Сета Рогена.
 «Конец света» — российский сериал 2022 года.

 Thank God, It’s Doomsday (; 2005) — 19-й эпизод шестнадцатого сезона американского мультсериала «Симпсоны».

См. также 
 Часы конца света — проект журнала Bulletin of Atomic Scientists: изображаемые на обложке часы, символизирующие опасность ядерной войны.
 Авария в энергосистеме в Москве («Конец света») — веерное отключение электроснабжения в Москве в 2005 году.